Стрмац може бити:

 Стрмац (Прибој), насељено место у општина Прибој, Република Србија
 Стрмац (Ужице), насељено место у општини Ужице, Република Србија
 Стрмац (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ